Каледония:

 Каледония — древнее название северной части острова Великобритания.
 Каледония — город в округе Хьюстон, штат Миннесота, США.
 Каледония — округ в штате Вермонт, США.
 Каледония — тауншип в округе Хьюстон, Миннесота, США.